Шайхутдинов — башкирская и татарская фамилия.

Носители:
 Шайхутдинов, Асхат Шайхутдинович (1932—2014) — советский и российский борец, тренер.
 Шайхутдинов, Гимай Фасхутдинович (1913—1952) — советский военнослужащий, лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шайхутдинов, Еренгаип Маликович (1933—2021) — казахский учёный.
 Шайхутдинов, Ильсур Гарафиевич (1936—2019) — советский работник нефтегазовой промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Шайхутдинов, Наиль Шамсутдинович (1941—2016) — советский и российский театральный актёр, народный артист России.
 Шайхутдинов, Рифат Габдулхакович (род. 1963) — российский политический деятель.
 Шайхутдинов, Роман Александрович (род. 1974) — российский государственный деятель.
 Шайхутдинов, Рустам Раджапович (род. 1976) — российский пианист, профессор, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан.